Als Schacht von Winchester werden eine Reihe von Auseinandersetzungen bezeichnet, die sich auf verschiedene Zeiten und zwei Kontinente beziehen:

 Die Schlacht von Winchester (1141) war eine Reihe von Scharmützeln im Englischen Bürgerkrieg von 1135 bis 1154, die bei Winchester in England stattfanden.

Die weiteren Schlachten von Winchester gehören zum Amerikanischen Bürgerkrieg, wobei es sich hier um Winchester (Virginia) im Shenandoah Valley handelt:

 Schlacht von Winchester (1862) während Jacksons Shenandoah-Feldzug
 Schlacht von Winchester (1863) oder Second Winchester während des Gettysburg-Feldzugs von 1863
 Schlacht von Opequon oder Third Winchester während Philip Sheridans Feldzug im Shenandoah Valley 1864